Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 2014 to 24. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował trzy konkurencje: cross-country, cross-country eliminator i zjazd. Pierwsze zawody odbyły się 10 kwietnia 2014 roku w południowoafrykańskim Pietermaritzburgu, a ostatnie zaplanowano na 28 sierpnia 2014 we francuskim Méribel.

Pucharu Świata w cross-country bronili: Słowenka Tanja Žakelj wśród kobiet oraz Szwajcar Nino Schurter wśród mężczyzn, w eliminatorze Szwedka Alexandra Engen oraz Austriak Daniel Federspiel, a w downhillu: Brytyjka Rachel Atherton wśród kobiet oraz Amerykanin Aaron Gwin wśród mężczyzn. W tym sezonie triumfowali: w cross-country Francuz Julien Absalon oraz po raz pierwszy w karierze Szwajcarka Jolanda Neff; w eliminatorze Belg Fabrice Mels i Szwajcarka Kathrin Stirnemann, a w downhillu Brytyjczycy Josh Bryceland i Manon Carpenter.

Wyniki

Cross-country

Eliminator

Downhill

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Tissot Timing

Przypisy 

Puchar Świata w kolarstwie górskim
2014 w kolarstwie